Ел Сентро има више значења:

 Ел Сентро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентро (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сентро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сентро (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сентро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сентро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сентро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику